Свёкла венчикоцветная () — вид рода Свёкла подсемейства Маревые (Chenopodioideae), семейства Амарантовые (Amaranthaceae).

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой до 150 см. Соцветие-клубочек. Цветки белые, невзрачные. Цветёт в июне. Произрастает на опушках, лугах, травянистых склонах.

Ареал 
В России встречается в Западном Кавказе. За рубежом обитает в Армении, Иране и Турции.

Охранный статус 

Вид с неопределённым статусом. Занесена в Красную книгу Российской Федерации. Вымирает в связи с хозяйственным освоением территорий, в местах своего произрастания.

Таксономия 
Вид был описан в 1940 году киевским генетиком Зосимович, по образцам сборов из Армении, проведённых в сентябре 1931 года в окрестностях Дарачичага, на северных склонах.

Ранее растение могли рассматривать в качестве разновидности или формы cвёклы трёхстолбиковой	(Beta trigyna).

Синонимы 
 ,  Linnaea 17: 311. 1843
 ,  Linnaea 22: 180. 1849
 , Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48: 481. 1938
 , Ber. Schweiz. Bot. Ges. 48: 481 1938

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Маревые